Jean Baudoin (v.1590-1650), académicien
 Jean Baudoin (v.1662-1698), missionnaire en Acadie
 Jean Baudouin (1944- ), professeur des universités